Риггер — многозначный термин:
Фамилия
 Риггер, Иосиф-Антон фон (1742—1795) — австрийский юрист, историк и статистик.
  (1705—1775) — австрийский юрист, педагог.

Другое
 Риггер — специалист, прошедший специальный курс обучения по укладке, обслуживанию и ремонту парашютной техники.